Bad Boy steht für:

 Bad Boy (1935), US-amerikanischer Film von John G. Blystone
 Bad Boy (2020), polnischer Spielfilm von Patryk Vega
 Bad Boy (Band), eine US-amerikanische Hard-Rock-Band
 Bad Boy (Loon-Album), ein Musikalbum von Loon (Sänger) aus dem Jahr 2003
 Bad Boy (Ringo-Starr-Album), ein Musikalbum von Ringo Starr aus dem Jahr 1978
 Bad Boy (The-Jive-Bombers-Lied), ein Lied der Gruppe The Jive Bombers aus dem Jahr 1957
 Bad Boy (Larry-Williams-Lied), ein Lied von Larry Williams aus dem Jahr 1958
 Bad Boy (The-Adicts-Lied), ein Lied der Gruppe The Adicts aus dem Jahr 1983
 Bad Boy (Miami-Sound-Machine-Lied), ein Lied der Gruppe Miami Sound Machine aus dem Jahr 1985
 Bad Boy (Cacada-Lied), ein Lied der Gruppe Cascada aus dem Jahr 2005
 Bad Boy (Hadise-Lied), ein Lied der Sängerin Hadise aus dem Jahr 2006
 Bad Boy (Skepta-Lied), ein Lied des Sängers Skepta aus dem Jahr 2010

 Bad Boy, Originaltitel von Money for Mercy, Spielfilm aus dem Jahr 2002

Siehe auch:
 Bad Boys